Polizzi Generosa – comune italiano della provincia di Palermo
 Polizzi – nobile famiglia siciliana
 Al Polizzi – criminale italiano
 Nicole Polizzi – personaggio televisivo statunitense
 Rosario Polizzi – politico italiano
 Remo Polizzi – partigiano e sindacalista italiano
 Solfara Polizzi – miniera di zolfo, sita in provincia di Agrigento